Pergola kan syfta på:

 Pergola – en sorts lövgång i en trädgård

Geografi

Italien 

 Pergola, Marche, kommun, Marche, Provincia di Pesaro e Urbino, 
 Pergola, Verona, ort, Provincia di Verona, 
 Pergola, Potenza, ort, Provincia di Potenza, 

Robotskapade Italienförgreningar